Спак може да се отнася за:
 Пол-Анри Спак (1899-1972), белгийски политик
 Шарл Спак (1903-1975), белгийски сценарист